Cranach-Denkmal steht für
Cranach-Denkmal (Eisenach)
Cranach-Denkmal (Wittenberg)